Siljan (jezioro w Szwecji)
 Siljan (Norwegia) – miasto i gmina
 (7770) Siljan – planetoida